Cobabus ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Cobabus (1610–1686), deutscher Theologe und Mathematiker
 Norbert Cobabus (1944–2013), deutscher Bibliothekar und Autor